Plusieurs navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Growler :
 l', une goélette lancée en 1812, capturée par les Britanniques en 1813, reprise par les États-Unis en 1813 et finalement acquise par les Britanniques en 1814 ;
 l', un sloop acquis en 1812, capturé par les Britanniques en 1813 et rebaptisé HMS Chubb ; repris par les États-Unis en 1814 et vendu en 1815 ;
 l', un sous-marin de classe Gato mis en service en 1942 et coulé en 1944 ;
 l', un sous-marin diesel lanceur de missile de croisière nucléaires. Classe Grayback en service de 1958 à 1964.

Growler